Ehrenmedaille für Arbeit steht für:

 Ehrenmedaille für Arbeit (Frankreich), eine seit 1948 bestehende staatliche Auszeichnung Frankreichs
 Ehrenmedaille für Arbeit (Niger), eine seit 1967 bestehende staatliche Auszeichnung Nigers